Бердыши — название населённых пунктов.

России 
 Бердыши — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Бердыши — деревня в Ярском районе Удмуртии.